Охайо може да се отнася за:
 Охайо, щат в Съединените американски щати
 Охайо (река), река в Съединените американски щати
 Окръзи в Съединените американски щати
 Охайо (окръг, Западна Вирджиния)
 Охайо (окръг, Индиана)
 Охайо (окръг, Кентъки)